Зби́гнев Хе́рберт (, 29 октября 1924, Львов — 28 июля 1998, Варшава) — польский поэт, драматург, эссеист.

Биография 
По отцу — английских и армянских корней (прадед-англичанин приехал во Львов из Вены).
Учился во Львове в классической гимназии.
В годы немецкой оккупации Львова занимался в подпольном университете, окончил школу подхорунжих, служил в подпольной Армии Крайовой, был ранен.

После войны учился в Академии художеств и в университетах в Кракове, Торуни, Варшаве. Изучал экономику, право, философию. Получил диплом юриста.
Работал в различных мелких службах, занимался журналистикой, жил у друзей. С 1955 — член Союза польских писателей, тесно сотрудничает с литературным журналом «Twórczość», которым руководил Я. Ивашкевич. Первые книги стихов — 1956, 1957. В 1958—1960, 1963—1964, 1965—1971, 1975—1980, 1986—1992 жил за рубежом (Франция, Великобритания, Италия, ФРГ). Открыто выступал в защиту осуждённых членов подпольной организации Рух. Находился под усиленным наблюдением «литературного» отдела Службы госбезопасности во главе с полковником Майхровским.

В 1990-е годы тяжело болел.

Произведения

Стихотворения 
 Struna światła / Струна света (1956)
 Hermes, pies i gwiazda / Гермес, пёс и звезда (1957)
 Studium przedmiotu / Исследование предмета (1961)
 Napis / Надпись (1969)
 Pan Cogito / Господин Когито (1974)
 Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze / Рапорт из осаждённого Города и другие стихи (Париж, 1983)
 Elegia na odejście / Элегия на уход (Париж, 1990).
 Rovigo / Ровиго (1992)
 Epilog burzy / Эпилог бури (1998)

Драмы 
 Jaskinia filozofów / Пристанище философов (1956)
 Drugi pokój / Другая комната (1958)
 Rekonstrukcja poety / Реконструкция поэта (1960)
 Listy naszych czytelników / Письма наших читателей (1972)

Эссе 
 Barbarzyńca w ogrodzie / Варвар в саду (1962)
 Martwa natura z wędzidłem / Натюрморт с удилами (1993)
 Labirynt nad morzem / Лабиринт над морем (2000, посмертно)
 Król mrówek. Prywatna mitologia / Муравьиный царь. Личная мифология 2001, посмертно

Признание 
Интеллектуально-философская лирика («поэзия исторической иронии», по выражению Чеслава Милоша) и культурологическая эссеистика Херберта переведены на многие языки мира. Он удостоен премии Объединения польских студентов (1961), международных премий Николауса Ленау (1965), Гердера (1973), Петрарки (1978), премии Независимого профсоюза «Солидарность» и премии Семпа Шажинского (обе 1984), премии Бруно Шульца (1988), премии Польского ПЕН-Клуба (1990), Иерусалимской премии (1991), премии немецкой критики за лучшую книгу года (1994, за «Натюрморт с удилами»), премии Т. С. Элиота (1995), премии г. Мюнстер (1996) и др.

Публикации на русском языке 
 Иностранная литература. — 1973. — № 2; 1990. — № 8; 1998. — № 8; 2001. — № 7. (Циклы стихов З. Херберта в переводах В. Британишского).
 Польская поэзия. XX век. Антология. — Вахазар, 1993. — С. 141—202. (Стихи З. Херберта в переводах А. Базилевского, С. Свяцкого).
 Астафьева Н., Британишский В. Польские поэты XX века. Антология. — Т. II. — : Алетейя, 2000. — С. 128—161. (Стихи З. Херберта в переводах В. Британишского).
 Из книги «Господин Когито» // М. Гаспаров. Экспериментальные переводы. — : Гиперион, 2003. — С. 260—266.
 Стихотворения / Перевод, предисловие, примечания В. Британишского. — : Алетейя, 2004.
 Варвар в саду / Перевод Л. Цывьяна. — : Издательство Ивана Лимбаха, 2004.
 Избранное: стихотворения. — : Текст, 2010. — (Серия «Билингва»).
 {http://www.poezia.ru/article.php?sid=91946} 7 стихотворений в переводах Вячеслава Куприянова
 Натюрморт с удилами: Очерки / Пер. с польского А. Нехая. — : Издательство Ивана Лимбаха, 2013. — 304 с., ил.
 Лабиринт у моря / Пер. с польского А. Нехая. — : Издательство Ивана Лимбаха, 2015. — 352 с.
 Обновление взгляда: Избранные стихотворения / Пер. с польского, предисл. и прим. А. Ройтмана. — : ОГИ, 2019. — 472 с. — ISBN 978-5-94282-834-9.

Литература 
 Barańczak St. A fugitive from Utopia: the poetry of Zbigniew Herbert. Cambridge: HUP, 1987
 Dlaczego Herbert. Wiersze i komentarze. Łódź, 1992.
 Czytanie Herberta / Red. Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński, Maria Wiegandt. Poznań, 1995
 Kornhauser J. Uśmiech Sfinksa. O poezji Zbigniewa Herberta. Kraków, 2001.
 Łukasiewicz J. Herbert. Wrocław, 2001
 Herbert. Poetyka, wartości i konteksty / Red. Eugeniusz Czaplejewicz i Witold Sadowski. Warszawa, 2002
 Siedlecka J. Pan od poezji. O Zbigniewie Herbercie. Warszawa, 2002.
 Bobryk R. Koncept poezji i poety w wierszach Zbigniewa Herberta. Siedlce, 2017.
 Британишский В. Почему Херберт // Новая Польша. — 2004. — № 5.
 Британишский Вл. Речь Посполитая поэтов. — : Алетейя, 2005. — С. 413—438.
 Британишский Вл. Поэзия и Польша. — : Аграф, 2007. — С. 209—214, 243—254, 488—492, 524—526, 562—563.

Ссылки 
 
 Херберт и Львов
  Линки
 Страница в Журнальном зале
 Страница на сайте Новой Польши
 Страница на сайте Вавилон

Примечания 

Писатели Польши XX века
Эссеисты Польши
Польские поэты
Поэты Польши XX века
Выпускники Университета Николая Коперника
Похороненные на кладбище Старые Повонзки
Эссеисты по алфавиту
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Члены Баварской академии изящных искусств
Преподаватели Гданьского университета
Лауреаты премии Гердера
Лауреаты Австрийской государственной премии по европейской литературе